Robert Young (1822–1888) – szkocki biblista, znawca języków orientalnych
 Robert Young (1907–1998) – amerykański aktor 
 Robert M. Young (ur. 1924) – amerykański reżyser filmowy
 Robert Young (ur. 1933) – brytyjski reżyser filmowy
 Robert Young (1916–2011) – amerykański lekkoatleta
 Robert Young (1965–2014) – szkocki gitarzysta i basista rockowy